Ермоло́вич () — белорусская фамилия; образована от имени Ермола.

Известные носители 
 Ермолович, Александр Игоревич (род. 1989) — российский баскетболист.
 Ермолович, Дмитрий Иванович (род. 1952) — российский лингвист и переводчик, доктор филологических наук.
 Ермолович, Максим Леонидович (род. 1977) — белорусский государственный деятель.
 Ермолович, Наталья Васильевна (род. 1964) — советская белорусская легкоатлетка.
 Ермолович, Николай Иванович (1921—2000) — белорусский писатель, историк.

Примечания